Louis Pons (1822-1888), homme politique français, sénateur de Lot-et-Garonne ;
 Louis Pons (1927-2021), artiste plasticien français